Пике:
 Пике — ткань, текстиль, трикотажное полотно, вырабатываемое из хлопчатобумажной пряжи или химических волокон сложным переплетением.
 Пике — инкрустация проволокой.
 Пике — пикирование или тангаж, угловое движение летательного аппарата или судна относительно главной поперечной оси инерции.

Фамилия 
 Пике, Жерар (род. 1987) — испанский футболист.
 Пике, Кристиан (род. 1952) — французский политический деятель, журналист.
 Бразильские автогонщики, отец и сын:
 Пике, Нельсон Соуту (1952).
 Пике, Нельсон Анжело (1985).